Awater (gedicht), een gedicht
 Awater Poëzieprijs, een jaarlijkse Nederlandse poëzieprijs
 Awater (tijdschrift), een tijdschrift
 Awater (zeiljacht), een zeiljacht
 Awater (studievereniging), een studievereniging
 Awaterslam, een Poetryslam van Bellum Poëtica